W województwie podlaskim znajduje się 40 miast, w tym:
 3 miasta na prawach powiatu
 11 miast będących siedzibą powiatu

Powiat suwalski składa się wyłącznie z gmin wiejskich. Jego siedziba znajduje się w mieście Suwałki.

Statystyki 
 Najludniejszym miastem jest Białystok (297.585 osób), najmniej ludnym Suraż (989 osób).
 Największą powierzchnię posiada Białystok (102,13 km²), najmniejszą Szepietowo (1,96 km²).
 Najgęściej zaludniony jest Białystok (2913 osób/km²), najrzadziej Kleszczele (26 osób/km²).

Mapa lokalizacyjna

Lista miast 
Zestawienie przygotowano na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego. Powierzchnia stan na 31 grudnia 2017, liczba ludności stan na 30 czerwca 2020.

Pogrubiono miasta na prawach powiatu oraz pochylono siedziby powiatów.

Przypisy 

Podlaskie